Stor-Renträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Renträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun och Vindelns kommun,  (2,09 km²)
Stor-Renträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (37,5 ha)

Se även
Renträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn